Madoc steht für:
 Madoc, walisischer Prinz und hypothetischer Entdecker Amerikas
 Madoc (Ontario), Gemeinde in Ontario

Madoc ist der Künstlername folgender Personen:
 Philip Madoc (1934–2012), britischer Schauspieler

MADOC steht für:
 MADOC, Publikationsserver und Universitätsbibliographie der Universität Mannheim

Siehe auch:
 Jonny Madoc
 Jonny Madoc rechnet ab
 Prince Madog
 Maddox (Vorname)

Abkürzung